Marcel Côté peut désigner :
 Marcel Côté (1942-2014), un économiste et homme politique québécois ;
 Marcel Côté (né en 1963), un peintre québécois.